Идеал може да се односи на:

 Идеал (етика), највиши стандард, мера савршенства и потпуности.
 Идеал (математика), подалгебра која је са елементима алгебре затворена у алгебри.